Марио Фанели (Сан Бенедето, 13. мај 1924 — Загреб, 18. јул 1991) је био југословенски филмски и ТВ редитељ.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1958. || Свемирска патрола || /
|-
| 1959. || Стаклени параван || /
|-
| 1959. || Шест сати ујутро || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Непознати || /
|-
| 1960. || Улица без излаза || /
|-
| 1960. || Поштар звони два пута || /
|-
| 1960. || Нестали помаже истрагу || /
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам || /
|-
| 1961. || Човјек од важности || /
|-
| 1962. || Свечаност || /
|-
| 1963. || Уснули ратник || /
|-
| 1963. || На лицу мјеста (серија) || /
|-
| 1963. || Људи и нељуди || /
|-
| 1963. || Кандидат смрти || /
|-
| 1963. || Једна од оних година || /
|-
| 1964. || Долутали метак || /
|-
| 1964. || Смрт се одгађа до увече || /
|-
| 1964. || На плесу || /
|-
| 1964. || Катакомбе || /
|-
| 1965. || Београд - Загреб || /
|-
| 1965. || Апел || /
|-
| 1965. || Бадеми с ону страну смрти || /
|-
| 1965. || После одмора || /
|-
| 1965. || Банкет || /
|-
| 1966. || Мокра кожа || /
|-
| 1966. || Спасавање части || /
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута || /
|-
| 1966. || Педесети рођендан || /
|-
| 1966. || Необичан дан || /
|-
| 1967. || Очи пуне звезда || /
|-
| 1967. || Шкорпион у знаку ваге || /
|-
| 1967. || Кад се сетим среће || /
|-
| 1967. || Била си дужна да те нађем || /
|-
| 1968. || Сеанса || /
|-
| 1968. || Растргани || /
|-
| 1968. || Кокошари || /
|-
| 1968. || Ја сам убио Балтазара || /
|-
| 1969. || Адам и Ева || /
|-
| 1969. || Пробуди се, Трноружице! || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Пут у рај || /
|-
| 1970. || Посвећено Антону || /
|-
| 1972. || Пјетлов кљун || /
|-
| 1972. || Луда кућа || /
|-
| 1972. || У мрежи || /
|-
| 1973. || Испод ове планине Учке || /
|-
| 1973. || Голгота || /
|-
| 1974. || Пинг без понга || /
|-
| 1975. || -{Le orme }-|| /
|-
| 1975. || Тена || /
|-
| 1975. || Џоли џокеј || /
|-
| 1975. || Доле са оружјем || /
|-
| 1976. || Самац || /
|-
| 1976. || Процес Ђордану Бруну || /
|-
| 1976. || Издаја || /
|-
| 1979. || Књига другова || /
|-
| 1979. || Призори из обитељског зивота || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром || /
|-
| 1980. || Два сандука динамита || /
|-
| 1981. || База на Дунаву || /
|-
| 1981. || Ситне игре || /
|-
| 1982. || Изјава || /
|-
| 1982. || Тамбураши || /
|-
| 1983. || Престројавање || /
|-
| 1985. || Етер || /
|-
| 1988. || Млада сила || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1991.
Југословенски редитељи